Dittel je příjmení více osob:

 Bedřich Dittel (???–1695 nebo 1696) –  františkán působící v českých zemích
 Leopold von Dittel (1815–1898) – rakouský lékař
 Paul Dittel (1907–1976) – německý obersturmbannführer
 Reinhard Dittel (* 1949) – německý fotbalista

Podobné příjmení 
 Dietl